El término Bob Esponja puede referirse a:
 Bob Esponja, la serie animada de Nickelodeon.
 Bob Esponja, el personaje animado.
 Bob Esponja, el álbum con las canciones de la serie animada.
 Bob Esponja, la película basada en la serie animada, producida por Paramount Pictures.
 Bob Esponja: Un héroe fuera del agua, la segunda película basada en la serie animada, producida por Paramount Pictures.
 Bob Esponja: Al Rescate, la tercera película basada en la serie animada, producida por Paramount Pictures.

Bob Esponja